Reefer steht für:
 Kühlcontainer, siehe ISO-Container (Kühltransporter)
 Kühlschiff (Schiffstyp)
 den amerikanisch-englischen Slangbegriff für Marihuana